Otto I van Gelre - graaf van Gelre (1182 - 1207)
Otto II van Gelre - graaf van Gelre (1229-1271)
Otto van Gelre (bisschop) - bisschop van Utrecht  (1212-1215)